ZLT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile La Tabatière di Gros-Mécatina (Québec), (Canada)